Strada regia delle Puglie – antica strada del regno di Napoli
Strada nazionale delle Puglie – antica strada del regno d'Italia
Strada statale 90 delle Puglie – strada dell'Italia moderna